|-
|(28751)||2000 GT167|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,115|| align=right|1,76|| align=right|4,003||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28752)||2000 GZ176|| align=right|15,7|| align=right|2,223|| align=right|0,149|| align=right|00,82|| align=right|3,313||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28753)||2000 HA|| align=right|13,5|| align=right|2,337|| align=right|0,223|| align=right|25,74|| align=right|3,572||MBA||18. april 2000||Modra||L. Kornoš; A. Galád
|-
|(28754)||2000 HV1|| align=right|12,8|| align=right|2,912|| align=right|0,219|| align=right|16,56|| align=right|4,969||MBA||25. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28755)||2000 HK4|| align=right|14,6|| align=right|2,874|| align=right|0,072|| align=right|3,40|| align=right|4,873||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28756)||2000 HA6|| align=right|14,1|| align=right|2,982|| align=right|0,127|| align=right|1,88|| align=right|5,149||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28757)||2000 HQ9|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,184|| align=right|2,23|| align=right|5,667||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28758)||2000 HE10|| align=right|13,5|| align=right|3,118|| align=right|0,169|| align=right|2,28|| align=right|5,504||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28759)||2000 HD11|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,062|| align=right|3,65|| align=right|4,017||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28760)||2000 HN12|| align=right|14,4|| align=right|2,525|| align=right|0,022|| align=right|7,81|| align=right|4,012||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28761)||2000 HU12|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,207|| align=right|6,69|| align=right|3,601||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28762)||2000 HG13|| align=right|13,7|| align=right|3,049|| align=right|0,014|| align=right|8,59|| align=right|5,324||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28763)||2000 HK13|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,115|| align=right|00,94|| align=right|5,437||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28764)||2000 HS13|| align=right|13,6|| align=right|3,079|| align=right|0,150|| align=right|7,15|| align=right|5,401||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28765)||2000 HY13|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,120|| align=right|1,66|| align=right|3,385||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|28766 Monge||2000 HP14|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,172|| align=right|2,50|| align=right|5,375||MBA||29. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(28767)||2000 HA17|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,178|| align=right|2,41|| align=right|3,723||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28768)||2000 HP21|| align=right|14,0|| align=right|2,381|| align=right|0,242|| align=right|6,30|| align=right|3,672||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28769)||2000 HC26|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,109|| align=right|3,25|| align=right|3,702||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28770)||2000 HC27|| align=right|14,6|| align=right|2,787|| align=right|0,064|| align=right|7,11|| align=right|4,653||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28771)||2000 HF32|| align=right|14,9|| align=right|2,191|| align=right|0,138|| align=right|1,48|| align=right|3,243||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28772)||2000 HE34|| align=right|14,2|| align=right|2,816|| align=right|0,019|| align=right|5,20|| align=right|4,725||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28773)||2000 HU35|| align=right|12,4|| align=right|3,018|| align=right|0,070|| align=right|9,29|| align=right|5,241||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28774)||2000 HO36|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,150|| align=right|13,04|| align=right|4,212||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28775)||2000 HE37|| align=right|13,1|| align=right|3,129|| align=right|0,021|| align=right|15,86|| align=right|5,535||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28776)||2000 HC41|| align=right|13,4|| align=right|2,572|| align=right|0,134|| align=right|14,21|| align=right|4,124||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28777)||2000 HK41|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,069|| align=right|12,71|| align=right|4,069||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28778)||2000 HG46|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,036|| align=right|4,60|| align=right|4,661||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28779)||2000 HV46|| align=right|14,8|| align=right|2,293|| align=right|0,165|| align=right|2,96|| align=right|3,471||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28780)||2000 HD47|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,181|| align=right|1,26|| align=right|3,495||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28781)||2000 HS48|| align=right|14,6|| align=right|3,015|| align=right|0,099|| align=right|1,36|| align=right|5,235||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28782)||2000 HE49|| align=right|15,5|| align=right|2,235|| align=right|0,060|| align=right|4,77|| align=right|3,342||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28783)||2000 HH49|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,214|| align=right|3,48|| align=right|3,638||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28784)||2000 HT51|| align=right|14,1|| align=right|2,870|| align=right|0,065|| align=right|2,96|| align=right|4,861||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28785)||2000 HN52|| align=right|14,1|| align=right|2,586|| align=right|0,042|| align=right|1,18|| align=right|4,157||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28786)||2000 HA54|| align=right|13,8|| align=right|2,652|| align=right|0,041|| align=right|11,02|| align=right|4,318||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28787)||2000 HR54|| align=right|14,1|| align=right|2,559|| align=right|0,109|| align=right|4,25|| align=right|4,093||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28788)||2000 HW57|| align=right|13,8|| align=right|2,389|| align=right|0,224|| align=right|3,27|| align=right|3,691||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28789)||2000 HE58|| align=right|14,7|| align=right|3,133|| align=right|0,173|| align=right|00,52|| align=right|5,544||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28790)||2000 HK58|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,052|| align=right|00,35|| align=right|4,168||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28791)||2000 HW59|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,081|| align=right|1,55|| align=right|5,223||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28792)||2000 HE61|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,026|| align=right|2,94|| align=right|4,342||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28793)||2000 HM61|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,089|| align=right|3,09|| align=right|4,148||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28794)||2000 HG64|| align=right|14,5|| align=right|2,246|| align=right|0,189|| align=right|7,43|| align=right|3,365||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28795)||2000 HO64|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,072|| align=right|4,06|| align=right|3,515||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28796)||2000 HW65|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,114|| align=right|5,02|| align=right|4,350||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28797)||2000 HH68|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,108|| align=right|10,17|| align=right|5,416||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28798)||2000 HJ69|| align=right|13,7|| align=right|2,595|| align=right|0,133|| align=right|8,41|| align=right|4,180||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28799)||2000 HB72|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,146|| align=right|3,33|| align=right|3,371||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28800)||2000 HV75|| align=right|14,1|| align=right|2,317|| align=right|0,164|| align=right|8,18|| align=right|3,525||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28801)||2000 HJ76|| align=right|14,5|| align=right|2,344|| align=right|0,123|| align=right|4,55|| align=right|3,587||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28802)||2000 HX77|| align=right|14,3|| align=right|2,340|| align=right|0,116|| align=right|5,02|| align=right|3,580||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28803)||2000 HR79|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,092|| align=right|15,77|| align=right|4,106||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28804)||2000 HC81|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,207|| align=right|3,83|| align=right|4,178||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28805)||2000 HY85|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,185|| align=right|5,67|| align=right|3,785||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28806)||2000 HH87|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,091|| align=right|12,91|| align=right|4,069||MBA||30. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28807)||2000 HC90|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,114|| align=right|5,08|| align=right|3,352||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28808)||2000 HO96|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,058|| align=right|4,27|| align=right|4,199||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28809)||2000 HY102|| align=right|14,7|| align=right|2,514|| align=right|0,103|| align=right|7,22|| align=right|3,984||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28810)||2000 JS5|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,052|| align=right|5,18|| align=right|4,665||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28811)||2000 JX9|| align=right|13,4|| align=right|3,098|| align=right|0,058|| align=right|17,20|| align=right|5,453||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28812)||2000 JS11|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,117|| align=right|12,56|| align=right|4,569||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28813)||2000 JV14|| align=right|14,2|| align=right|3,053|| align=right|0,111|| align=right|2,48|| align=right|5,333||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28814)||2000 JA17|| align=right|14,0|| align=right|2,803|| align=right|0,227|| align=right|8,79|| align=right|4,692||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28815)||2000 JS17|| align=right|12,8|| align=right|3,255|| align=right|0,103|| align=right|12,04|| align=right|5,872||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28816)||2000 JC18|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,143|| align=right|3,15|| align=right|3,738||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28817)||2000 JJ20|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,079|| align=right|3,18|| align=right|3,769||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28818)||2000 JQ20|| align=right|14,1|| align=right|2,263|| align=right|0,152|| align=right|5,35|| align=right|3,403||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28819)||2000 JX20|| align=right|14,2|| align=right|2,325|| align=right|0,159|| align=right|6,44|| align=right|3,544||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28820)||2000 JJ24|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,043|| align=right|9,01|| align=right|3,493||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28821)||2000 JV24|| align=right|14,4|| align=right|2,224|| align=right|0,114|| align=right|5,09|| align=right|3,317||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28822)||2000 JW25|| align=right|15,9|| align=right|2,670|| align=right|0,105|| align=right|1,41|| align=right|4,361||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28823)||2000 JM26|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,107|| align=right|7,40|| align=right|4,132||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28824)||2000 JY26|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,101|| align=right|4,55|| align=right|5,452||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28825)||2000 JG28|| align=right|14,2|| align=right|2,682|| align=right|0,130|| align=right|6,68|| align=right|4,392||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28826)||2000 JQ28|| align=right|13,8|| align=right|2,724|| align=right|0,073|| align=right|4,58|| align=right|4,495||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28827)||2000 JK29|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,221|| align=right|4,22|| align=right|4,280||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28828)||2000 JT29|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,144|| align=right|3,71|| align=right|3,788||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28829)||2000 JO30|| align=right|14,7|| align=right|2,512|| align=right|0,183|| align=right|3,87|| align=right|3,980||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28830)||2000 JY30|| align=right|13,8|| align=right|2,967|| align=right|0,085|| align=right|10,95|| align=right|5,110||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28831)||2000 JL32|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,032|| align=right|3,83|| align=right|4,575||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28832)||2000 JW32|| align=right|14,6|| align=right|2,957|| align=right|0,062|| align=right|3,52|| align=right|5,085||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28833)||2000 JB35|| align=right|15,3|| align=right|2,841|| align=right|0,018|| align=right|2,68|| align=right|4,787||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28834)||2000 JD37|| align=right|13,6|| align=right|2,877|| align=right|0,070|| align=right|2,89|| align=right|4,880||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28835)||2000 JX37|| align=right|13,2|| align=right|3,208|| align=right|0,177|| align=right|3,03|| align=right|5,745||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28836)||2000 JH38|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,159|| align=right|2,73|| align=right|3,564||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28837)||2000 JN38|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,105|| align=right|3,19|| align=right|4,278||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28838)||2000 JA41|| align=right|13,5|| align=right|2,559|| align=right|0,072|| align=right|14,38|| align=right|4,094||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28839)||2000 JG41|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,118|| align=right|11,41|| align=right|5,353||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28840)||2000 JB44|| align=right|13,7|| align=right|2,523|| align=right|0,103|| align=right|4,76|| align=right|4,008||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28841)||2000 JK45|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,155|| align=right|00,64|| align=right|4,385||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28842)||2000 JO45|| align=right|14,5|| align=right|2,909|| align=right|0,070|| align=right|1,19|| align=right|4,961||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28843)||2000 JZ45|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,139|| align=right|2,66|| align=right|5,677||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28844)||2000 JS47|| align=right|13,9|| align=right|2,235|| align=right|0,083|| align=right|7,83|| align=right|3,340||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28845)||2000 JP49|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,212|| align=right|4,42|| align=right|3,626||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28846)||2000 JQ50|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,103|| align=right|8,69|| align=right|4,250||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28847)||2000 JT50|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,156|| align=right|11,55|| align=right|4,345||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28848)||2000 JH53|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,090|| align=right|2,99|| align=right|5,021||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28849)||2000 JC54|| align=right|13,5|| align=right|2,668|| align=right|0,164|| align=right|12,58|| align=right|4,357||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28850)||2000 JS54|| align=right|13,8|| align=right|3,191|| align=right|0,044|| align=right|9,86|| align=right|5,700||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28851)||2000 JE55|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,043|| align=right|5,30|| align=right|3,918||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28852)||2000 JH55|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,091|| align=right|3,83|| align=right|4,258||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28853)||2000 JX55|| align=right|14,1|| align=right|2,903|| align=right|0,017|| align=right|3,18|| align=right|4,946||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28854)||2000 JP56|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,128|| align=right|7,04|| align=right|3,443||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28855)||2000 JN57|| align=right|14,1|| align=right|2,308|| align=right|0,073|| align=right|4,48|| align=right|3,506||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28856)||2000 JZ58|| align=right|13,2|| align=right|2,625|| align=right|0,217|| align=right|9,06|| align=right|4,253||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28857)||2000 JE59|| align=right|13,2|| align=right|2,643|| align=right|0,217|| align=right|11,29|| align=right|4,297||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28858)||2000 JK59|| align=right|13,5|| align=right|2,396|| align=right|0,122|| align=right|11,67|| align=right|3,709||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28859)||2000 JC60|| align=right|13,6|| align=right|2,667|| align=right|0,133|| align=right|10,93|| align=right|4,355||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28860)||2000 JQ60|| align=right|14,3|| align=right|2,682|| align=right|0,047|| align=right|1,99|| align=right|4,392||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28861)||2000 JF62|| align=right|12,2|| align=right|3,146|| align=right|0,064|| align=right|13,78|| align=right|5,580||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28862)||2000 JF65|| align=right|13,2|| align=right|2,618|| align=right|0,012|| align=right|16,19|| align=right|4,235||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28863)||2000 JW65|| align=right|13,0|| align=right|3,223|| align=right|0,126|| align=right|13,84|| align=right|5,785||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28864)||2000 JG70|| align=right|12,9|| align=right|2,589|| align=right|0,097|| align=right|14,20|| align=right|4,166||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28865)||2000 JX74|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,053|| align=right|6,40|| align=right|3,694||MBA||4. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28866)||2000 JX75|| align=right|14,2|| align=right|2,368|| align=right|0,116|| align=right|9,39|| align=right|3,643||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28867)||2000 JU76|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,219|| align=right|3,13|| align=right|3,645||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28868)||2000 JN77|| align=right|14,2|| align=right|2,713|| align=right|0,093|| align=right|4,01|| align=right|4,467||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28869)||2000 JA84|| align=right|14,7|| align=right|2,629|| align=right|0,081|| align=right|3,89|| align=right|4,261||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28870)||2000 JO85|| align=right|13,9|| align=right|2,808|| align=right|0,086|| align=right|18,01|| align=right|4,704||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28871)||2000 KA6|| align=right|14,0|| align=right|2,927|| align=right|0,075|| align=right|2,68|| align=right|5,007||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28872)||2000 KF6|| align=right|13,9|| align=right|3,039|| align=right|0,075|| align=right|4,30|| align=right|5,296||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28873)||2000 KM7|| align=right|12,6|| align=right|3,215|| align=right|0,053|| align=right|11,90|| align=right|5,764||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28874)||2000 KC15|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,157|| align=right|1,84|| align=right|3,784||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28875)||2000 KH18|| align=right|12,7|| align=right|3,154|| align=right|0,151|| align=right|6,25|| align=right|5,600||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28876)||2000 KL31|| align=right|13,1|| align=right|3,204|| align=right|0,041|| align=right|9,28|| align=right|5,735||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28877)||2000 KC41|| align=right|14,6|| align=right|2,840|| align=right|0,110|| align=right|13,83|| align=right|4,786||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|28878 Segner||2000 KL41|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,194|| align=right|00,40|| align=right|4,147||MBA||26. maj 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(28879)||2000 KK42|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,106|| align=right|20,19|| align=right|5,590||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28880)||2000 KN46|| align=right|13,1|| align=right|3,019|| align=right|0,049|| align=right|10,71|| align=right|5,246||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28881)||2000 KG48|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,045|| align=right|8,14|| align=right|4,534||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28882)||2000 KO48|| align=right|12,8|| align=right|3,220|| align=right|0,125|| align=right|14,57|| align=right|5,778||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28883)||2000 KS52|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,058|| align=right|5,23|| align=right|4,228||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28884)||2000 KA54|| align=right|13,3|| align=right|3,096|| align=right|0,064|| align=right|22,31|| align=right|5,447||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28885)||2000 KH56|| align=right|13,1|| align=right|2,776|| align=right|0,163|| align=right|8,14|| align=right|4,623||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28886)||2000 KX57|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,107|| align=right|14,93|| align=right|4,253||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28887)||2000 KQ58|| align=right|13,4|| align=right|2,404|| align=right|0,259|| align=right|13,80|| align=right|3,727||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28888)||2000 KS60|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,128|| align=right|5,96|| align=right|4,118||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28889)||2000 KQ63|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,080|| align=right|10,40|| align=right|5,298||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28890)||2000 KY65|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,039|| align=right|14,67|| align=right|4,338||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28891)||2000 KK75|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,089|| align=right|6,79|| align=right|4,224||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28892)||2000 LZ2|| align=right|14,1|| align=right|2,420|| align=right|0,225|| align=right|21,42|| align=right|3,763||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28893)||2000 LL7|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,097|| align=right|8,23|| align=right|3,623||MBA||6. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28894)||2000 LT8|| align=right|14,1|| align=right|2,478|| align=right|0,116|| align=right|5,03|| align=right|3,899||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28895)||2000 LS9|| align=right|13,0|| align=right|3,219|| align=right|0,133|| align=right|00,98|| align=right|5,775||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28896)||2000 LN10|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,196|| align=right|14,57|| align=right|4,325||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28897)||2000 LP10|| align=right|13,1|| align=right|2,583|| align=right|0,096|| align=right|13,80|| align=right|4,150||MBA||1. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28898)||2000 LX10|| align=right|13,4|| align=right|2,625|| align=right|0,094|| align=right|14,65|| align=right|4,251||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28899)||2000 LV11|| align=right|12,5|| align=right|3,239|| align=right|0,057|| align=right|24,15|| align=right|5,829||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28900)||2000 LH12|| align=right|13,2|| align=right|2,675|| align=right|0,210|| align=right|11,99|| align=right|4,374||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28901)||2000 LJ14|| align=right|13,0|| align=right|2,862|| align=right|0,251|| align=right|12,34|| align=right|4,842||MBA||6. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28902)||2000 LZ33|| align=right|14,2|| align=right|2,334|| align=right|0,127|| align=right|5,82|| align=right|3,564||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28903)||2000 LD35|| align=right|13,6|| align=right|2,688|| align=right|0,193|| align=right|12,44|| align=right|4,407||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28904)||2000 ML|| align=right|12,3|| align=right|3,207|| align=right|0,103|| align=right|16,46|| align=right|5,743||MBA||20. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28905)||2000 MQ|| align=right|14,0|| align=right|2,780|| align=right|0,166|| align=right|9,20|| align=right|4,633||MBA||24. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28906)||2000 MP2|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,020|| align=right|8,92|| align=right|4,280||MBA||24. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28907)||2000 MH3|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,079|| align=right|6,30|| align=right|3,743||MBA||25. junij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28908)||2000 NY6|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,065|| align=right|8,16|| align=right|5,638||MBA||4. julij 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28909)||2000 NC10|| align=right|13,4|| align=right|2,669|| align=right|0,093|| align=right|11,24|| align=right|4,360||MBA||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28910)||2000 NH11|| align=right|13,5|| align=right|2,750|| align=right|0,084|| align=right|8,45|| align=right|4,559||MBA||10. julij 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(28911)||2000 NB16|| align=right|13,0|| align=right|2,772|| align=right|0,081|| align=right|8,39|| align=right|4,614||MBA||5. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28912)||2000 NL26|| align=right|13,6|| align=right|3,491|| align=right|0,099|| align=right|8,91|| align=right|6,521||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28913)||2000 OT|| align=right|12,8|| align=right|2,729|| align=right|0,298|| align=right|13,52|| align=right|4,507||MBA||23. julij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(28914)||2000 OC12|| align=right|13,3|| align=right|2,981|| align=right|0,074|| align=right|9,58|| align=right|5,146||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28915)||2000 OU13|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,168|| align=right|00,78|| align=right|5,792||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28916)||2000 OL35|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,141|| align=right|7,30|| align=right|3,397||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28917)||2000 QR17|| align=right|14,8|| align=right|3,068|| align=right|0,162|| align=right|2,70|| align=right|5,372||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28918)||2000 QF21|| align=right|12,2|| align=right|3,965|| align=right|0,133|| align=right|6,83|| align=right|7,894||HLD||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28919)||2000 QP27|| align=right|14,2|| align=right|2,328|| align=right|0,216|| align=right|2,54|| align=right|3,552||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28920)||2000 QC91|| align=right|13,8|| align=right|3,000|| align=right|0,134|| align=right|11,32|| align=right|5,195||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28921)||2000 QZ122|| align=right|13,7|| align=right|3,010|| align=right|0,100|| align=right|8,12|| align=right|5,221||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28922)||2000 QK132|| align=right|12,4|| align=right|3,109|| align=right|0,177|| align=right|19,43|| align=right|5,482||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28923)||2000 QJ161|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,087|| align=right|9,02|| align=right|5,439||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28924)||2000 QD205|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,130|| align=right|1,12|| align=right|4,016||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28925)||2000 QY205|| align=right|13,7|| align=right|3,052|| align=right|0,091|| align=right|8,52|| align=right|5,332||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28926)||2000 QE231|| align=right|13,1|| align=right|3,019|| align=right|0,107|| align=right|10,72|| align=right|5,245||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28927)||2000 RA6|| align=right|14,5|| align=right|2,187|| align=right|0,055|| align=right|7,20|| align=right|3,233||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28928)||2000 RY12|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,059|| align=right|14,59|| align=right|5,612||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28929)||2000 RU13|| align=right|13,5|| align=right|3,183|| align=right|0,091|| align=right|12,70|| align=right|5,678||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28930)||2000 RA31|| align=right|13,5|| align=right|2,913|| align=right|0,068|| align=right|8,12|| align=right|4,971||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28931)||2000 RU54|| align=right|12,9|| align=right|2,976|| align=right|0,116|| align=right|8,60|| align=right|5,134||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28932)||2000 RY102|| align=right|12,6|| align=right|3,131|| align=right|0,113|| align=right|10,93|| align=right|5,539||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28933)||2000 SZ22|| align=right|13,5|| align=right|3,210|| align=right|0,101|| align=right|4,76|| align=right|5,750||MBA||25. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28934)||2000 SB113|| align=right|14,4|| align=right|2,881|| align=right|0,088|| align=right|2,41|| align=right|4,889||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28935)||2000 SH123|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,112|| align=right|4,53|| align=right|3,535||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28936)||2000 SF139|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,102|| align=right|5,01|| align=right|4,378||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28937)||2000 SM162|| align=right|14,0|| align=right|3,043|| align=right|0,069|| align=right|10,60|| align=right|5,307||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28938)||2000 SR311|| align=right|12,0|| align=right|3,184|| align=right|0,107|| align=right|20,31|| align=right|5,681||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28939)||2000 TO33|| align=right|13,3|| align=right|2,695|| align=right|0,017|| align=right|20,86|| align=right|4,422||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28940)||2000 UD1|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,241|| align=right|2,43|| align=right|5,186||MBA||22. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(28941)||2000 UH8|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,129|| align=right|13,60|| align=right|4,434||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28942)||2000 UJ14|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,136|| align=right|1,44|| align=right|5,405||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28943)||2000 UF51|| align=right|14,0|| align=right|2,792|| align=right|0,084|| align=right|3,72|| align=right|4,665||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28944)||2000 UA70|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,075|| align=right|12,33|| align=right|4,528||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28945)||2000 UA79|| align=right|15,1|| align=right|2,477|| align=right|0,191|| align=right|1,64|| align=right|3,898||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28946)||2000 VW56|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,246|| align=right|3,47|| align=right|3,376||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28947)||2000 WH12|| align=right|13,4|| align=right|2,602|| align=right|0,042|| align=right|15,35|| align=right|4,197||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28948)||2000 WJ34|| align=right|14,8|| align=right|2,545|| align=right|0,080|| align=right|6,90|| align=right|4,059||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28949)||2000 WV100|| align=right|12,7|| align=right|3,180|| align=right|0,081|| align=right|17,16|| align=right|5,671||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28950)||2000 WF133|| align=right|14,1|| align=right|3,015|| align=right|0,049|| align=right|8,91|| align=right|5,235||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28951)||2000 WA149|| align=right|13,1|| align=right|2,852|| align=right|0,155|| align=right|15,48|| align=right|4,815||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(28952)||2000 YG35|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,173|| align=right|1,45|| align=right|3,670||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28953)||2000 YL37|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,133|| align=right|2,42|| align=right|4,260||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28954)||2000 YA41|| align=right|14,2|| align=right|2,609|| align=right|0,148|| align=right|2,23|| align=right|4,214||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28955)||2000 YZ58|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,126|| align=right|1,61|| align=right|3,577||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28956)||2001 AA45|| align=right|12,7|| align=right|3,053|| align=right|0,163|| align=right|14,91|| align=right|5,333||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(28957)||2001 BE50|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,194|| align=right|3,29|| align=right|3,604||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28958)||2001 CQ42|| align=right|12,1|| align=right|5,271|| align=right|0,083|| align=right|8,24|| align=right|12,10||JUT||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28959)||2001 DL74|| align=right|12,5|| align=right|3,152|| align=right|0,196|| align=right|26,57|| align=right|5,594||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28960)||2001 DZ81|| align=right|13,3|| align=right|5,306|| align=right|0,035|| align=right|2,80|| align=right|12,22||JUT||22. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(28961)||2001 FO64|| align=right|15,1|| align=right|2,272|| align=right|0,224|| align=right|5,44|| align=right|3,424||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28962)||2001 FL117|| align=right|12,9|| align=right|3,109|| align=right|0,139|| align=right|24,32|| align=right|5,480||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28963)||2001 FY121|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,165|| align=right|2,30|| align=right|3,683||MBA||29. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(28964)||2001 FG122|| align=right|13,9|| align=right|3,052|| align=right|0,247|| align=right|3,66|| align=right|5,331||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28965)||2001 FF162|| align=right|14,8|| align=right|2,884|| align=right|0,021|| align=right|2,61|| align=right|4,898||MBA||30. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(28966)||2001 HS24|| align=right|13,5|| align=right|3,219|| align=right|0,026|| align=right|22,57|| align=right|5,774||MBA||26. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(28967)||2001 HK34|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,175|| align=right|6,79|| align=right|3,285||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28968)||2001 HT36|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,129|| align=right|2,26|| align=right|4,534||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28969)||2001 HM57|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,241|| align=right|13,87|| align=right|4,086||MBA||25. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28970)||2001 JJ4|| align=right|13,4|| align=right|2,992|| align=right|0,027|| align=right|8,88|| align=right|5,174||MBA||15. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(28971)||2001 KM28|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,250|| align=right|8,03|| align=right|3,734||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28972)||2001 KV38|| align=right|14,4|| align=right|2,645|| align=right|0,201|| align=right|14,03|| align=right|4,302||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28973)||2001 KN42|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,149|| align=right|11,85|| align=right|4,292||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28974)||2001 KW59|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,245|| align=right|7,33|| align=right|4,213||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28975)||2001 KR69|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,006|| align=right|14,12|| align=right|4,387||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28976)||2001 KN73|| align=right|13,6|| align=right|2,666|| align=right|0,113|| align=right|7,34|| align=right|4,353||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28977)||2001 KP73|| align=right|13,3|| align=right|2,675|| align=right|0,177|| align=right|11,29|| align=right|4,373||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|28978 Ixion||2001 KX76|| align=right|3,2|| align=right|39,63|| align=right|0,242|| align=right|19,60|| align=right|250||PLT||22. maj 2001||Cerro Tololo||Deep Ecliptic Survey
|-
|(28979)||2001 LW|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,056|| align=right|17,16|| align=right|5,661||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28980)||2001 LS1|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,194|| align=right|6,39|| align=right|3,457||MBA||15. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(28981)||2001 LY3|| align=right|14,2|| align=right|2,604|| align=right|0,337|| align=right|4,51|| align=right|4,201||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28982)||2001 LJ17|| align=right|15,3|| align=right|2,363|| align=right|0,240|| align=right|2,56|| align=right|3,632||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28983)||2001 LK19|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,144|| align=right|6,55|| align=right|3,371||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28984)||2001 MS2|| align=right|13,4|| align=right|2,982|| align=right|0,106|| align=right|11,40|| align=right|5,148||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(28985)||2001 MP5|| align=right|14,8|| align=right|2,249|| align=right|0,226|| align=right|4,16|| align=right|3,372||MBA||17. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(28986)||2001 MG13|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,151|| align=right|7,14|| align=right|3,515||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(28987)||2001 MP14|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,119|| align=right|2,46|| align=right|3,329||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28988)||2001 MS23|| align=right|16,0|| align=right|2,193|| align=right|0,206|| align=right|3,75|| align=right|3,248||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(28989)||2001 MZ24|| align=right|14,2|| align=right|2,472|| align=right|0,207|| align=right|4,56|| align=right|3,886||MBA||16. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28990)||2001 ML27|| align=right|12,9|| align=right|3,158|| align=right|0,097|| align=right|16,92|| align=right|5,612||MBA||20. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28991)||2001 MU27|| align=right|12,6|| align=right|3,009|| align=right|0,099|| align=right|9,32|| align=right|5,218||MBA||21. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(28992)||2001 MW28|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,180|| align=right|00,40|| align=right|3,710||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28993)||2001 NA6|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,162|| align=right|2,37|| align=right|3,673||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(28994)||2001 OO8|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,238|| align=right|5,12|| align=right|4,435||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28995)||2001 OF46|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,207|| align=right|2,30|| align=right|4,177||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(28996)||2001 OL51|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,113|| align=right|3,80|| align=right|4,258||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(28997)||2020 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,240|| align=right|5,13|| align=right|4,103||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(28998)||2184 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,578|| align=right|0,171|| align=right|11,86|| align=right|4,137||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(28999)||2505 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,165|| align=right|6,59|| align=right|3,750||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29000)||2607 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,204|| align=right|6,20|| align=right|4,520||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov